Spanish dagger (zu deutsch etwa „spanischer Dolch“) oder spanisch bayonet („spanisches Bayonett“) ist der englische Trivialname für verschiedene Pflanzen:

 Yucca aloifolia, die Graue Palmlilie
 Yucca faxoniana
 Yucca gloriosa, die Kerzen-Palmlilie
 Yucca harrimaniae
 Yucca schidigera
 Yucca treculeana
 Yucca whipplei